La  du Tour d'Espagne s'est déroulée entre le 23 avril et le  entre Cadix et Bilbao. Il se composait de 19 étapes pour un total de . 

Il a été remporté par l'Espagnol Luis Ocaña.

Équipes participantes 
 La Casera
 Willem -Gazelle
 Bic
 Werner
 Hertekamp-Magniflex-Novy
 Fagor-Mercier
 Karpy
 Germanwox-Wega
 KAS
 Mann-Grundig

 L'équipe Peugeot dossards 01-10 non partante.

Classement général

Étapes

Classements annexes

Liste des coureurs

Lien externe 
  Tour d'Espagne 1970, sur le site officiel du Tour d'Espagne

Références

1970
Sport en Espagne en 1970
Cyclisme sur route en 1970
Sport en avril 1970
Sport en mai 1970